Бенсън може да се отнася за:
 Хора
 Амбър Бенсън (р. 1977), американска актриса
 Джордж Бенсън (р. 1943), американски музикант
 Градове в САЩ
 Бенсън (Аризона)
 Бенсън (Върмонт)
 Бенсън (окръг), окръг в Северна Дакота, САЩ